

Балуй — село, Верещагінський район, Пермський край
 Балуй — присілок, Кезький район, Удмуртія